Lee Davis peut désigner :

 Lee Davis (1970- ), un arbitre trinidadien de football
 Lee Davis, un réalisateur américain
 Lee Davis, un musicien
 Lee Davis (1970-), un cycliste britannique.